Aaaron je lahko:
 Aaron - moško osebno ime
 AARON - računalniški program
 Hank Aaron - igralec bejzbola